Wackernagel er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Jacob Wackernagel (1853–1938) – schweizisk indogermanist
 Philipp Wackernagel (1800–1877) – tysk hymnolog
 Wilhelm Wackernagel (1806–1869) – tysk germanist

Efternavne